Сезон 1901/02 стал для «Ньютон Хит» десятым сезоном в Футбольной лиге и восьмым сезоном во Втором дивизионе. Это был последний сезон футбольного клуба под названием «Ньютон Хит». Со следующего сезона клуб выступал под новым названием «Манчестер Юнайтед».

Команда завершила сезон на 15-м месте чемпионата. В Кубке Англии «Ньютон Хит» проиграл клубу «Линкольн Сити» в первом же «промежуточном» раунде.

В Кубке Ланкашира команда вышла во второй раунд, где проиграла клубу «Стокпорт Сентрал». В Большом кубке Манчестера «Ньютон Хит», как и в прошлом сезоне, вышел в финал, но на этот раз одержал победу над своим принципиальным соперником «Манчестер Сити».

В конце сезона президент «Ньютон Хит» Уильям Хили обратился в суд с иском о взыскании с клуба займа в размере 242 фунтов 17 шиллингов и 10 пенни, которые клуб был должен ему с января 1902 года. Общий долг «Ньютон Хит» составлял 2600 фунтов стерлингов, и клуб был признан банкоротом. Два месяца спустя капитан команды Гарри Стаффорд смог убедить местного бизнесмена Джона Генри Дейвиса вложить деньги в клуб и спасти его от банкротства. Дейвис, в сотрудничестве с тремя другими местными бизнесменами, инвестировал в клуб 2000 фунтов. Дейвис стал президентом клуба, который поменял название на «Манчестер Юнайтед».

Второй дивизион Футбольной лиги

Итоговая турнирная таблица

Кубок Англии

Большой кубок Ланкашира

Большой кубок Манчестера

Статистика игроков

Трансферы

См. также 
 Список сезонов ФК «Манчестер Юнайтед»

Примечания

Источники

Ссылки 
 Сезон 1901/02 на сайте StretfordEnd.co.uk 

1901/1902
Ньютон Хит